Édouard Ourliac (1813-1848), écrivain français
Paul Ourliac (1911-1998), historien du droit français